Antonio Lotti Netto (São Paulo, 26 de março de 1954  -  São Paulo, 15 de fevereiro de 2006) foi um cantor lírico brasileiro.

Biografia

Carreira
Filho do também tenor Roque Lotti,realizou seus estudos vocais com a renomada contralto Leila Farah. Estreou em 1982 no Teatro Municipal de São Paulo, na ópera Tosca de Puccini. Recebeu o prêmio APCA como melhor cantor lírico/revelação nesse ano.

Em 1987 estreou na Europa com a ópera Carmen, em Portugal. Fixou-se na Europa, onde foi contratado pela Ópera de Bonn, na Alemanha. Apresentou-se também na Itália (onde mais tarde passou a viver), Espanha, França, Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Suíça, República Tcheca, Holanda, Noruega, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Japão.

Apresentou-se ao lado de grandes personalidades,como Plácido Domingo, Mirella Freni, Ghena Dimitrova, Raina Kabaivanska e Renato Bruson. De volta ao Brasil, passou a lecionar canto.

Falecimento

Faleceu vítima de enfarte em sua residência, no bairro do Butantã, em São Paulo, enquanto preparava-se para viajar para o Egito, onde cantaria a ópera Aida, de Giuseppe Verdi.

Ligações externas 
 Antonio Lotti é homenageado no Theatro São Pedro

Cantores de ópera do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo